Fresenhof bezeichnet

allgemein:
 den Hof eines Friesen

speziell:
 Fresenhof (Lied), 1976 erstmals vorgetragenes Lied mit plattdeutschem Text des Liedermachers Knut Kiesewetter
 Fresenhof (Nienburg/Weser), denkmalgeschützter ehemaliger Burgmannshof in Nienburg/Weser, heute Sitz des Museum Nienburg

Siehe auch
 Friesenhof